Эстель Ромейн Бернадот Экстранд (, урождённая Estelle Romaine Manville; 26 сентября 1904, Нью-Йорк — 28 мая 1984, Уппсала) — супруга Фольке Бернадота, представителя боковой ветви шведской королевской династии Бернадотов, утратившей право на престолонаследие. Эстель стала первой гражданкой Америки, которая вышла замуж за члена европейской королевской семьи.

Биография 
Эстель Ромейн Мэнвилл родилась в 1904 году в ; девочка стала единственной дочерью американского промышленника Хирама Эдварда Мэнвилла и его жены Генриетты Эстель Ромейн. Члены семейства Мэнвилл были сооснователями корпорации .

Летом 1928 года Эстель вместе с родственниками и друзьями отдыхала в Ницце, Франция, где девушка познакомилась с шведским дипломатом графом Фольке Бернадотом. По мнению членов семьи Эстель, король Густав V, находившийся в Ницце с официальным визитом, лично познакомил девушку с племянником. Уже 3 августа 1928 года родители Эстель официально объявили о помолвке их дочери с графом.

Свадьба состоялась 1 декабря 1928 года в небольшой Епископальной церкви Святого Джона в Плезантвилле. На свадьбе невеста была одета в шведский свадебный венец из платины и горного хрусталя и ажурную кружевную фату королевы Софии. Фата была увенчана серебряной короной с кристаллами, которая была изготовлена специально шведским придворным ювелиром. Шафером Фольке стал Густав Адольф, герцог Вестерботтенский; более 1500 гостей были приглашены на празднование в поместье Мэнвиллов Hi-Esmaro. Это был первый в истории случай, когда член европейской королевской семьи женился на американской земле. Расходы на свадьбу составили $ 1,5 миллиона. В браке с Фольке Эстель родила четверых сыновей, двое из которых умерли в детстве.

В мае 1948 муж Эстель был назначен ООН посредником в Палестине. В этой должности он преуспел, достигнув первоначального перемирия в ходе конфликта и заложил основу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. 17 сентября Бернадотa убили еврейские террористы из немецкого ручного пулемёта.

Овдовев, Эстель стала заниматься благотворительностью. Она поддерживала Международный комитет Красного Креста и была президентом «Ассоциации шведских девочек-гидов и девочек-скаутов» в 1949—1957 годах. Эстель также поддерживала ЮНИСЕФ.

17 сентября 1958 года на 10-ю годовщину убийства Фольке Бернадота Эстель возглавила фонд имени её мужа, который оказывает поддержку детям с ДЦП. Фонд был создан и поддерживается шведскими некоммерческими организациями (Ассоциация шведских девочек-гидов и девочек-скаутов, шведское отделение Красного Креста и ещё 21 организация), а также видные медико-педагогические эксперты. Под руководством Эстель фонд расширил свою деятельность, став оказывать помощь инвалидам с другими заболеваниями. Эстель также возглавляла «Мемориальный фонд Фольке Бернадота», чьей миссией является повышение взаимопонимания между молодыми людьми на международном уровне. Позднее она руководила домом заботы для пожилых женщин в Стокгольме.

3 марта 1973 года в Стокгольме Эстель, в возрасте 68 лет, вышла замуж во второй раз: её супругом стал Эрик Сикстен Экстранд. За несколько лет до смерти графиня переехала в Сен-Поль-де-Ванс, Франция. В начале 1984 года Эстель вернулась в Швецию, где ей была проведена операция по замене тазобедренного сустава. Во время операции произошло заражение крови, от которого Эстель скончалась в мае в Уппсале. Её прах был захоронен 20 июня в  на кладбище «Норра бегравнингсплатсен». Имя Эстель значится на мемориальной доске на могиле её мужа Фольке.

Дети 
У Эстель и Фольке было четверо сыновей, двое из которых умерли в детстве:
 Густав Эдуард (30 января 1930 — 2 февраля 1936) — умер от послеоперационных осложнений.
 Фольке (р. 8 февраля 1931) — женат на Кристин Гланс, в браке родилось четверо детей.
 Фредрик Оскар (10 января — 20 августа 1934)
 Бертиль Оскар (р. 6 октября 1935) — дважды женат: первая жена Роуз-Мэри Хееринг умерла через год после свадьбы; со второй — Джилл Джорджиной Роудс-Мэддокс — родилось трое детей.

Наследие 
Предполагалось, что Эстель, герцогиня Эстергётландская, занимающая второе место в линии наследования шведского престола, была названа в честь Эстель Бернадот. 3 февраля 2012 года король Карл XVI Густав рассказал на специальном заседании правительства, что имя принцессы очень близко сердцу её матери и всей семье. Фольке Бернадот-младший, сын Эстель, сказал в интервью, что он очень польщён тем, что принцесса Эстель (как он предполагал) была названа в честь его матери, и тем, что королевская семья имеет особое отношение к ней и её добровольной работе по помощи нуждающимся.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 United Nations Palestine Mediator to Report to Security Council on Palestine 

 

Эстель
Эстель
Общественные деятели Швеции
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен